Долгая счастливая жизнь:
 
 «Долгая счастливая жизнь» — альбом группы «Гражданская оборона» (2004).
 Долгая счастливая жизнь — песня группы «Гражданская оборона» (2004).

См. также 
 «Долгая и несчастливая жизнь» — альбом Васи Обломова (2017).